Гаплогруппа R1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 R1a
 R1a1
 R1a2
 R1a3
 R1b
 R1b1
 R1b2

Распространение 
Иранские народы
 курды в Туркмении (32) – 9,4 % — Туркменистан.

Памирские народы
 киргизы в Китае (54) – 1,9 % — Артуш, СУАР, Китай.

Палеогенетика

Палеолит 
Дюктайская культура
 Khaiyrgas-1 | yak025 __ Хайыргас __ Олёкминский улус, Якутия, Россия __ 14969-14500 calBCE (13790±40 BP, BETA-453115) __ Ж __ R1b > R1*.

Бронзовый век 
Катакомбная культурно-историческая общность (раннекатакомбная культура)
 TEM5, TEM6 __ Темрта V (курган 1) __ Ремонтненский район, Ростовская область, Россия __ 4700–4500 years BP __ R1.

Средние века 
Мадьяры
 BAL14.12B __ Balatonújlak-Erdődűlő (grave 14) __ Шомодь (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ X век __ Ж __ R1.

Ганзейская лига
 HGH-1427 __  __ Старый город (Любек), Шлезвиг-Гольштейн, Германия __ XIII век __ М (45–52) __ R1.

Примечания

Публикации 
2004
 
2014
 
2016
 
2018
 
 
2021

Ссылки 
 
 R1 — Haplogroup
 Ancient DNA: R1

Гаплогруппа R1 (мтДНК)